Grasberg může být:

 Důl Grasberg – zlatý a měděný důl v Indonésii.
 Grasberg (obec) – obec v německém Dolním Sasku, okrese Osterholz – Schamberg.